(en français : Quelque part dans le monde) est le quatorzième album solo de la chanteuse allemande Nina Hagen. L'album est sorti en France en Mars 2006 et en février 2006 en Allemagne.

C'est le second album de reprises de Nina, après  (2003). Alors que le précédent ne reprenait que des standards de jazz anglais ou américains, le nouvel album se partage entre titres anglais et allemands.
Trois titres ont déjà été enregistrés sur des albums précédents :  sur ,  et  sur .

Liste des titres 
 Irgendwo auf der Welt
 Deep in a Dream
 Serenade in Blue
 Flat foot floogie
 Yes, Sir
 An einem Tag im Frühling ("Un jour au printemps")
 Halli, hallo
 Summertime
 Somewhere over the Rainbow
 But Not for Me
 And the Angels Sing
 Der Wind hat mir ein Lied erzählt ("Le vent m'a conté une chanson")
 Roter Mohn ("Coquelicot rouge")
 Day in, Day out
 Bei mir bist du schön ("Près de moi tu es beau")
 Happiness
 Für mich soll's rote Rosen regnen ("Pour moi il va y avoir une pluie de roses rouges")

Album de Nina Hagen
Album musical sorti en 2006
Album publié par Universal Music Group